Wieczerza Pańska – ostatnia Pascha Jezusa
 Wieczerza Pańska – sakrament eucharystii
 Wierzerza Pańska – w ruchu Badaczy Pisma Świętego (m.in. Świadków Jehowy) doroczne i jedyne święto, upamiętnia śmierć Jezusa Chrystusa